Мэ́делин Джоа́н «Мэ́дди» Блоште́йн (), урождённая — А́дам С. Блоште́йн (; 9 октября 1960, Лонг-Айленд, Нью-Йорк, США — 11 декабря 2008, США) — американская актриса.

Биография 
Адам С. Блоштейн родился 9 октября 1960 года на Лонг-Айленде (штат Нью-Йорк, США), но позже сменил пол на женский, взяв себе имя Мэделин Джоан Блоштейн. Блоштейн — вторая из пяти детей в семье своих родителей. У неё была сестра-близнец — Гэбби Блоштейн, её младший брат, , — переводчик.

Мэдди начала кинокарьеру в 1997 году и прославилась она как актрису озвучивания. Блоштейн также была известна своей активистской деятельностью, поддерживала кандидатуру Хиллари Клинтон в президенты США.

48-летняя Мэдди скончалась во сне у себя дома в США 11 декабря 2008 года после непродолжительной болезни.

Примечания

Ссылки 
 

Актрисы озвучивания США
Интерсекс-активисты
Интерсекс-люди